Le  Championnat panaméricain féminin de handball s'est déroulé à Poços de Caldas, au Brésil, du  au .

La compétition est remportée par le , vainqueur en finale de l'.

Tour préliminaire

Match pour la

Finale

Classement final

Références

Liens externes 
 
 

1997
Panaméricain 1997
Panaméricain féminin
Sport en avril 1997
Sport en mai 1997
Championnat panaméricain en 1997
Championnat panaméricain au Brésil
Sport au Brésil en 1997
Événement sportif au Minas Gerais